Friedrich Eisenlohr ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Eisenlohr (Architekt) (1805–1854), deutscher Architekt
 Friedrich Eisenlohr (Mathematiker) (1831–1904), deutscher Mathematiker
 Friedrich Eisenlohr (Chemiker) (1881–1957), deutscher Chemiker und Hochschullehrer 
 Friedrich Eisenlohr (Schriftsteller) (1889–1954), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Fritz Eisenlohr (1885–1957), deutscher Baumwollfabrikant